Murgasj kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Murgasj (bergskedja), Oblast Sofija, 
 Murgasj (berg), Oblast Sofija, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar